

Plaatsen

In de Verenigde Staten 
Ames (Iowa), een plaats in de staat Iowa
Ames (Oklahoma), een plaats in de staat Oklahoma
Ames (Texas), een plaats in de staat Texas
Ames (Kansas), een gemeentevrije plaats in de staat Kansas
Ames (Nebraska), een gemeentevrije plaats in de staat Nebraska
Ames (New York), een dorp in de staat New York
Ames (Illinois), een gemeentevrije plaats in de staat Illinois
Ames (Arkansas)
Ames (Colorado)
Ames (Indiana)
Ames (West Virginia)

In Europa 
Ames (Pas-de-Calais), een gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais
Ames (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie A Coruña

Personen 
Adelbert Ames jr. (1880-1955), Amerikaans wetenschapper en bedenker van de Ames-kamer
Blanche Ames Ames (1878-1969), Amerikaans kunstenares, uitvinder en voorvechtster van vrouwenrechten
Bruce Ames, Amerikaans biochemicus naar wie de Ames-test is vernoemd
Edward Ames, Amerikaans pragmatisch filosoof
Mary Francis Ames, Brits schrijver en illustrator
Oakes Ames (1874-1950), Amerikaans botanicus
Oakes Ames (1804-1873), Amerikaans fabrikant en politicus
Oliver Ames (1807-1877), Amerikaans directeur van de spoorwegmaatschappij Union Pacific Railroad
Oliver Ames (1831-1895), Amerikaans politicus en geldschieter
William Ames (1576-1633), Engelse theoloog en filosoof

Zie ook
Ames-kamer, een optische illusie
Ames-test, een biochemische test
Ames Lake, een plaats in de staat Washington
Amesville, een plaats in de staat Ohio
Ames Monument, een gedenkteken in Wyoming